|-
| (72601) 2001 FH13||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72602) 2001 FC14||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72603) 2001 FG15||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72604) 2001 FK15||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72605) 2001 FQ15||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72606) 2001 FD16||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72607) 2001 FH17||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72608) 2001 FL17||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72609) 2001 FN17||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72610) 2001 FJ18||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72611) 2001 FO18||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72612) 2001 FT19||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72613) 2001 FK20||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72614) 2001 FU20||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72615) 2001 FK21||||21 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72616) 2001 FO21||||21 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72617) 2001 FY21||||21 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72618) 2001 FC23||||21 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72619) 2001 FO23||||21 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72620) 2001 FG25||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72621) 2001 FJ25||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72622) 2001 FE26||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72623) 2001 FK26||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72624) 2001 FH27||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72625) 2001 FP27||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72626) 2001 FR27||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72627) 2001 FZ27||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72628) 2001 FR29||||18 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (72629) 2001 FZ29||||20 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (72630) 2001 FO30||||21 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (72631) 2001 FW30||||21 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 72632 Coralina||||23 березня 2001||Обсерваторія Ґноска||Стефано Спозетті
|-
| 72633 Рендіґрот (Randygroth)||||22 березня 2001||Обсерваторія Джанк-Бонд||Девід Гілі
|-
| (72634) 2001 FF33||||17 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72635) 2001 FM34||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72636) 2001 FB35||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72637) 2001 FA36||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72638) 2001 FK36||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72639) 2001 FX36||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72640) 2001 FQ37||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72641) 2001 FT37||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72642) 2001 FC40||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72643) 2001 FJ40||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72644) 2001 FC41||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72645) 2001 FX41||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72646) 2001 FB42||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72647) 2001 FO42||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72648) 2001 FY42||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72649) 2001 FU43||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72650) 2001 FP44||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72651) 2001 FU44||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72652) 2001 FZ44||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72653) 2001 FA45||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72654) 2001 FD46||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72655) 2001 FK46||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72656) 2001 FL46||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72657) 2001 FM46||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72658) 2001 FS46||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72659) 2001 FV46||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72660) 2001 FA47||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72661) 2001 FB48||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72662) 2001 FT48||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72663) 2001 FD49||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72664) 2001 FH49||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72665) 2001 FQ49||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72666) 2001 FU50||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72667) 2001 FY50||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72668) 2001 FG51||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72669) 2001 FF52||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72670) 2001 FL52||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72671) 2001 FS52||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72672) 2001 FG53||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72673) 2001 FW53||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72674) 2001 FB54||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72675) 2001 FP54||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72676) 2001 FM56||||23 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72677) 2001 FA60||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72678) 2001 FY60||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72679) 2001 FF61||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72680) 2001 FJ62||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72681) 2001 FO62||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72682) 2001 FV63||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72683) 2001 FS64||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72684) 2001 FX65||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72685) 2001 FG66||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72686) 2001 FQ67||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72687) 2001 FW68||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72688) 2001 FG69||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72689) 2001 FD70||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72690) 2001 FX71||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72691) 2001 FA72||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72692) 2001 FN72||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72693) 2001 FS72||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72694) 2001 FT72||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72695) 2001 FN73||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72696) 2001 FJ74||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72697) 2001 FX75||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72698) 2001 FZ75||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72699) 2001 FN76||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72700) 2001 FC77||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

72600